Arne Larsen, fondeur norvégien (1909 - )
 Arne Larsen, spécialiste du combiné nordique norvégien (1937-)